Говори́т Москва́:

 «Говорит Москва» — повесть 1962 года, самое известное произведение Николая Аржака.
 «Говорит Москва» — советский художественный фильм 1985 года.
 «Говорит Москва» — старое название радиостанции «Радио Москвы».
 «Говорит Москва» — радиостанция, основанная Сергеем Доренко в 2014 году.